El término Batman (videojuego de 1989) puede referirse a:
Batman (NES) versión del videojuego para Nintendo Entertainment System
Batman (Sega Mega Drive) versión del videojuego para Sega Mega Drive
Batman (videojuego de Ocean de 1989) versión del videojuego de Ocean